Lyneham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lyneham, Wiltshire, England, 
 Lyneham, Oxfordshire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar